Рейн-Неккар () — обозначение места на территории Германии в районе впадения реки Неккар в Рейн. Может означать:
 Регион Рейн-Неккар — регион-метрополис
 Рейн-Неккар — одноимённый район как административно-территориальная единица, включает в себя некоторые сравнительно мелкие города региона. В нём проживает почти четверть населения региона-метрополиса.

 Вирсоль Рейн-Неккар-Арена — стадион в Зинсхайме, где выступает Хоффенхайм (футбольный клуб)